Орло́вский уе́зд — название уездов Российской империи и РСФСР:

 Орловский уезд — уезд Вятской губернии.
 Орловский уезд — уезд Орловской губернии.